Ducrot peut faire référence à :

Personnalités 
 Auguste-Alexandre Ducrot (1817-1882), un général français,
 Henri-Louis Ducrot, un général français
 Émile Ducrot dit Émile Mylo (1889-1952), un acteur français, 
 Oswald Ducrot (né en 1930), un linguiste français,
 Maarten Ducrot (né en 1958), un coureur cycliste néerlandais,
 Rose-Marie Ducrot (née en 1937), une femme politique suisse,
 Vincent Ducrot (né en 1962), un dirigeant d'entreprise suisse.

Lieu 
 Fort Ducrot, un fort situé à Mundolsheim en Alsace.
Homonymie de patronyme